Гужеры () — несладкая выпечка из заварного теста с сыром.

Происхождение 
Гужеры родом из Бургундии, где их часто подают при дегустации вин. В архиве бургундского города Осер сохранился документ 1571 года, в котором упоминается заказ на гужеры для угощения на свадебной церемонии. Особой популярностью они пользуются в деревне Флоньи-ла-Шапель (фр.): в мае там проходит традиционный праздник, посвящённый гужерам.

Приготовление и подача 
Для приготовления этого блюда тёртый или нарезанный тонкими ломтиками сыр добавляется в заварное тесто. Обычно используют сыры с достаточно выраженным вкусом, вроде Конте или Грюйера. Возможные добавки: перец, сельдерей, икра.

Могут выпекаться в виде пирога в круглой форме с отверстием посередине (тогда название принимает единственное число — гужер) либо в виде шариков.

В Бургундии гужеры чаще подаются в холодном виде (к примеру, при дегустации вин), а также в тёплом — как закуска. Блюдо часто подают на праздничных мероприятиях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт и фотографии
 Рецепт в New York Times
 Successful Gougères — step-by-step recipe in pictures

Французская кухня
Выпечка
Бургундия
Блюда по алфавиту
Блюда из сыра
Хлебобулочные изделия